Das Qatar Classic 2018 fand vom 27. Oktober bis 2. November 2018 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger war der Weltranglistenführende Mohamed Elshorbagy, der im Viertelfinale gegen Diego Elías ausschied. Im Endspiel traf der an Position zwei gesetzte Ali Farag auf Simon Rösner, den er mit 11:9, 11:7 und 11:5 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Syed Azlan Amjad und Abdulrahman Al-Malki jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 177.750 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Doha